La Third Division 1936-1937 è stato il 17º campionato inglese di calcio di terza divisione, il 16º con la suddivisione in 2 gironi (North e South). Ad aggiudicarsi il titolo ed a salire in Second Division furono: Stockport County (Third Division North) e Luton Town (Third Division South).

Stagione

Aggiornamenti 

 Walsall trasferito nella Third Division South.

Selezione dei club 

 Esito della votazione per l'elezione dei club in Third Division North

Esito della votazione per l'elezione dei club in Third Division South

Third Division North

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1937-1938.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Note:
Gateshead costretto alla rielezione per peggior quoziente reti nei confronti della ex aequo Crewe Alexandra.

Risultati

Tabellone

Third Division South

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1937-1938.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Note:
Exeter City costretto alla rielezione per peggior quoziente reti nei confronti della ex aequo Torquay United.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1936-1937
 Second Division 1936-1937
 FA Cup 1936-1937
 FA Charity Shield 1937

Collegamenti esterni 

 
 
 
 

Calcio nel 1936
Calcio nel 1937
1936-1937